Martin Abena – calciatore camerunese, centrocampista
 Myenty Abena – calciatore surinamese, difensore
 Ninon Abena – calciatrice camerunese, centrocampista